Promina kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Promina (slätt), 
 Promina (bergskedja), 

Robotskapade Kroatienförgreningar